Classe Atsumi – classe di navi da guerra anfibia tipo LST
 Linea Atsumi – ferrovia suburbana giapponese a scartamento ridotto elettrificata
 Kiyoshi Atsumi – attore giapponese
 Saori Atsumi – cantante giapponese